Família Grando, família italiana;
 Luis Francisco Grando, futebolista brasileiro que atua como volante;

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua italiana